Miejscowości w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój
 Polanka Horyniecka – wieś 
 Polanka Horyniecka – osada